Maestro Gaio può riferirsi a diverse persone:
Isacco ben Mordecai, primo archiatra papale, alla fine del secolo XIII.
 Gaio Isaac da Rieti, padre di Mosè ben Isaac da Rieti e capostipite della famiglia ebraica Rieti o Rietti.